Финал Кубка Франции по футболу 2020 прошёл в пятницу, 24 июля, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени в Париже и стал 103-м финалом Кубка Франции. В финале принимали участие «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Изначально он должен был состоятся 25 апреля, но из-за пандемии COVID-19 во Франции он был перенесён на 24 июля. «ПСЖ» выиграл этот матч со счётом 1:0 и в 13-й раз выиграл Кубок Франции.

28 апреля 2020 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что все спортивные мероприятия во Франции, включая те, что проходят без зрителей, будут запрещены до сентября. Федерация футбола Франции рассматривала возможность переноса финала кубка Франции на время, когда соревнования могут быть возобновлены. 26 июня Федерация футбола Франции объявила, что финал перенесен на 24 июля.

Путь к финалу

Перед матчем 
«Пари Сен-Жермен» в 18-й раз вышел в финал Кубка Франции. В прошлом розыгрыше «ПСЖ» дошёл до финале, где проиграл со счётом 6:5 по серии пенальти «Ренну».

«Сент-Этьен» в 10-й раз вышел в финал Кубка Франции. В последний раз участвовали в финале 1982 года, где уступили «ПСЖ». В прошлом розыгрыше в 1/16 финала «Сент-Этьен» проиграл со счётом 3:6 «Дижону».

Матч

Примечания 

2020
Франция
Кубок Франции 2020
Кубок Франции 2020
Июль 2020 года
События 24 июля
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2020 году